Rhomborrhina maculicrus  — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства . Распространён в провинции Сычуань (центральный Китай). Длина тела 28 мм. Имаго сильно блестящие, тёмно-бурые с оливковым оттенком; бёдра сверху имеют блестящую охристо-жёлтую полоску, которая не достигает вершин бёдер.

Примечания 

Бронзовки
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1897 году